V.League 1 (1982/1983) – 3. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Wietnamie. W rozgrywkach wzięło udział 17 drużyn, grając systemem mieszanym. Sezon rozpoczął się 19 grudnia 1982, a zakończył 1 maja 1983 roku. Tytuł obroniła drużyna Câu Lạc Bộ Quân Đội. Tytuł króla strzelców zdobył Nguyễn Cao Cường, który w barwach klubu Câu Lạc Bộ Quân Đội strzelił 22 bramki.

Punktacja 
 Zwycięstwo – 2 pkt
 Remis – 1 pkt
 Porażka – 0 pkt

Przebieg rozgrywek

Runda 1.

Grupa A

Grupa B

Runda 2. 
W rozgrywkach drugiej rundy, gdy mecz zakończył się remisem, zwycięzcę wyłaniano w konkursie rzutów karnych.

Grupa 1

Grupa 2

Mecz o 3. miejsce 
 Cảng Hajfong – Cảng Sài Gòn 2 – 1

Finał 
 Câu Lạc Bộ Quân Đội – Hải Quan FC 2 – 1

Zespół Câu Lạc Bộ Quân Đội został mistrzem Wietnamu w tym sezonie.

Baraż o utrzymanie 
 Quân Khu 3 – Tây Ninh FC 3 – 0

Zobacz też 
 V.League 1

Przypisy 

1982 w piłce nożnej
1983 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Wietnamie